Karolína Plíšková era la detentrice del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

An-Sophie Mestach ha battuto in finale Mónica Puig 6–4, 6–2.

Teste di serie

  Dar'ja Gavrilova (primo turno)
  An-Sophie Mestach (campionessa)
  Lauren Davis (terzo turno)
  Irina Chromačëva (quarti di finale)
  Mónica Puig (finale)
  Zheng Saisai (terzo turno)
  Julija Putinceva (terzo turno)
  Caroline Garcia (semifinali)

  Natalija Kostić (primo turno) 
  Tang Haochen (secondo turno) 
  Danka Kovinić (quarti di finale) 
  Maho Kowase (primo turno) 
  Ilona Kramen' (terzo turno) 
  Eugenie Bouchard (semifinali) 
  Hanna Poznichirenko (primo turno) 
  Nastja Kolar (terzo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Australian Open 2011